Bundestagswahlkreis 133 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Herford – Minden-Lübbecke II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Bielefeld (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hochtaunus (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Gießen (1949 bis 1976)